Die Jüdin steht für:

 Die Jüdin (Oper), eine französische Oper aus dem Jahr 1835, siehe La Juive
 Die Jüdin (Film), österreichischer Stummfilm aus dem Jahr 1918
 Die Jüdin – Edith Stein, Filmbiografie aus dem Jahr 1995

Siehe auch:
 Maria die Jüdin
 Jüdin